Щукін — російське прізвище. Відомі носії:
 Щукін Анатолій Костянтинович — український графік.
 Щукін Андрій Петрович — майор Збройних Сил України. Лицар ордена Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.
 Щукін Борис Васильович (1894—1939) — радянський актор театру і кіно.
 Щукін Володимир Володимирович (1954—2021) — український історик-краєзнавець, кандидат історичних наук, доцент.
 Щукін Георгій Борисович (1925—1983) — радянський кінорежисер, сценарист.
 Щукін Дмитро Іванович (1855—1932) — російський купець, колекціонер живопису.
 Щукін Олександр Миколайович (1900—1990) — радянський учений.
 Щукін Сергій Іванович (1854—1936) — російський купець, колекціонер.
 Щукін Сергій Юрійович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Щукін Марк Борисович — археолог, доктор наук.

Жінки:
 Щукіна Лариса Вікторівна — директор обласного Будинку художньої творчості Миколаївської обласної ради, відзначена орденом Княгині Ольги III ступеня.
 Щукіна Наталія Геннадіївна (нар. 1948) — радянський і український фізик та астроном, член-кореспондент НАН України.
 Щукіна Наталія Михайлівна (нар. 1927 — невідомо) — український архітектор, член Спілки архітекторів УРСР.
 Щукіна Наталія Юріївна — радянська і російська актриса театру і кіно. Заслужена артистка Росії (2002).

Примітки 

Російські прізвища